Plaats in Indonesië
 Tanjung Dalam (Curup Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Tanjung Dalam (Pondok Kubang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Tanjung Dalam (Lembah Masurai), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Dalam (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Dalam (Keluang), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Dalam (Lubuk Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Dalam (Rambang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Dalam (Tanah Abang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra